A TTL betűszóhoz több jelentés is kapcsolódik:
 az elektronikában a Transistor-Transistor Logic rövidítése
 az informatikában a Time to Live rövidítése
 a fényképészetben a Through The Lens, azaz az objektív lencséjén keresztüli fénymérés rövidítése
 a kereskedelemben a TTL (áruházlánc) (tapéta-, parketta-, függönykereskedelem)